Pavoensi – abitanti di Pavão
Pavoensi – abitanti di Vila Pavão